

Árvores
Juglans — género botânico cujas espécies são geralmente designadas popularmente nogueiras
Nogueira-comum — Juglans regia
Nogueira-de-iguape — ou nogueira-brasileira, nogueira-da-índia ou nogueira-de-bancul, Aleurites  moluccana
Carya illinoinensis — nogueira-pecã ou nogueira-americana
Carrapeta-verdadeira — ou nogueira-do-mato, Guarea guidonia
Juglans nigra — nogueira preta ou nogueira negra
Ginkgo biloba — nogueira-do-japão

Localidades

Brasil
Nogueira (Petrópolis) — no estado do Rio de Janeiro
Nogueira (Avaí) — distrito no estado de São Paulo
Artur Nogueira — município no estado de São Paulo

Espanha
Nogueira de Ramoim — município na província de Ourense, Galiza

Portugal
Nogueira (Arganil) — aldeia

Freguesias
Nogueira (Braga)
Nogueira (Bragança)
Nogueira da Montanha — de Chaves
Nogueira (Maia)
Nogueira (Ponte da Barca)
Nogueira (Vila Real)

Ex-freguesias
Nogueira (Lousada)
Nogueira (Viana do Castelo)
Nogueira (Vila Nova de Cerveira)

Ver também
Noz
Myristica fragrans — noz-moscada

Desambiguações de vegetais
Desambiguações de topônimos